Le sigle CMSA peut faire référence à :
 Agence chinoise des vols spatiaux habités, de par son signe anglais CMSA
Combined Metropolitan Statistical Areas, la plus grande division statistique existant aux États-Unis ;
 Caisse de mutualité sociale agricole, en France.